Il singolare del torneo di tennis Montreal WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Roy Emerson 6-1 3-6 6-2 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montreal WCT 1972